

Persone
 Angela McGinnis (1986) – ex pallavolista e allenatrice di pallavolo statunitense
 Charles McGinnis (1906-1995) – astista statunitense
 Gary McGinnis (1963) – ex calciatore scozzese
 George McGinnis (1950) – ex cestista statunitense
 Ryan McGinnis (1993) – attore e ballerino statunitense
 Tom McGinnis o Tommy McGinnis, propr. Thomas McGinnis (1947) – golfista statunitense

Altro
 McGinnis Peak – picco roccioso antartico
 Terrence "Terry" McGinnis – personaggio immaginario della televisione e dei fumetti della DC Comics